Tagblatt ist Namensbestandteil folgender Zeitungen

in Deutschland:
 Allgäuer Tagblatt 
 Badisches Tagblatt 
 Bayreuther Tagblatt 
 Darmstädter Tagblatt
 Ehinger Tagblatt 
 Freisinger Tagblatt
 Fürstenfeldbrucker Tagblatt 
 Garmisch-Partenkirchner Tagblatt 
 Grevenbroicher Tagblatt 
 Günzburger Tagblatt 
 Haller Tagblatt
 Heilbronner Tagblatt 
 Landsberger Tagblatt 
 Markgräfler Tagblatt 
 Mühlacker Tagblatt
 Obermain-Tagblatt
 Rehauer Tagblatt 
 Schifferstadter Tagblatt 
 Schwabacher Tagblatt 
 Schwäbisches Tagblatt
 Schweinfurter Tagblatt
 Selber Tagblatt 
 Straubinger Tagblatt 
 Stuttgarter Neues Tagblatt
 Traunsteiner Tagblatt
 Trostberger Tagblatt
 Weilheimer Tagblatt/Penzberger Merkur
 Weißenburger Tagblatt
 Wiesbadener Tagblatt

in Österreich:
 Agramer Tagblatt
 Bregenzer Tagblatt
 Grazer Tagblatt
 Kärntner Tagblatt 
 Mährisches Tagblatt
 Oberösterreichisches Tagblatt
 Pilsner Tagblatt
 Prager Tagblatt
 Salzburger Tagblatt
 Vorarlberger Tagblatt
 Neues Wiener Tagblatt 
 Sport-Tagblatt, Wien
 Wiener Sport-Tagblatt 
 Neues Wiener Tagblatt

in Rumänien:
 Bukarester Tagblatt

in der Schweiz:
 Aargauer Tagblatt
 Badener Tagblatt
 Berner Tagblatt 
 Bieler Tagblatt
 Neues Bülacher Tagblatt
 Bündner Tagblatt
 Burgdorfer Tagblatt
 Grenchner Tagblatt 
 Langenthaler Tagblatt 
 Luzerner Tagblatt 
 Oltner Tagblatt
 Solothurner Tagblatt 
 Neues Winterthurer Tagblatt 
 St. Galler Tagblatt
 Thuner Tagblatt 
 Toggenburger Tagblatt 
 Weinländer Tagblatt 
 Zofinger Tagblatt
 Tagblatt der Stadt Zürich

im Südtirol:
 Bozner Tagblatt

Siehe auch:
 Tageblatt (Begriffsklärung)
 Montagblatt